Хеми Грюненталь (нем. Chemie Grünenthal) — немецкая фармацевтическая компания, известная скандалом в конце 1950-х из-за Талидомида, из-за которого по всему миру более 10000 детей родилось с врождёнными аномалиями. Эта компания проводила исследования с целью разработать недорогой способ производства антибиотиков из пептидов. В ходе исследований работниками компании был получен препарат, названный ими талидомид (Thalidomid), после чего начались изучения его свойств для определения сферы его применения.

Примечания 

Предприятия, основанные в 1946 году
Фармацевтические компании Германии